Пало Уеко има више значења:

 Пало Уеко (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Уеко (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Уеко (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Уеко (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Уеко (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Уеко (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Уеко, Километро 5 (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Уеко (Лос Рејес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Уеко (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Уеко (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Уеко (Јекора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Уеко (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Уеко (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику